Парижа́нин () — житель Парижа; ж. род ; мн. ч. парижа́не.

 Le Parisien («Парижанин») — французская ежедневная газета,
 «Русский парижанин» — фотоальбом русского эмигранта Петра Шумова (с 1907) о скульпторе Огюсте Родене, видных русских эмигрантах и французских культурных и политических деятелях.

См. также 
 «Роман о Жане Парижанине» (; конец XV века) — анонимный французский прозаический рыцарский роман.
 «Кругосветное путешествие юного парижанина» (; 1880) — три приключенческих романа французского писателя Луи Буссенара (1847—1910).
 «Парижане» (2006) — российский телесериал.